Gustav Angenheister ist der Name folgender Personen:

* Gustav Angenheister (Geophysiker, 1878) (1878–1945), deutscher Geophysiker, Hochschullehrer in Göttingen
 Gustav Angenheister (Geophysiker, 1917) (1917–1991), deutscher Geophysiker, Hochschullehrer in München, Sohn des Vorigen